Het ATP-toernooi van Chennai 2013 (met de officiële naam Aircel Chennai Open 2013) werd gespeeld van 31 december tot en met 6 januari 2013. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2013 inluidden. Titelverdediger in het enkelspel, de Canadees Milos Raonic koos voor het ATP-toernooi van Brisbane. De titelverdedigers in het dubbelspel, Leander Paes en Janko Tipsarević, speelden in deze editie niet als dubbel samen.

De als tweede geplaatste Janko Tipsarević won het enkelspel via een drie sets zege op de Spanjaard Roberto Bautista Agut.
In het dubbelspel ging de titel naar het duo Benoît Paire en Stanislas Wawrinka die in de finale het Duitse duo Andre Begemann en Martin Emmrich versloegen met 6-1, 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai